Kestrel est un terme anglophone qui désigne la plupart des oiseaux appelés « crécerelle » en français. Il peut faire référence à :
 Kestrel Aircraft, fabricant d'avions légers civils,
 Kestrel K250,
 Rolls-Royce Kestrel, un moteur d'avion à pistons fabriqué par Rolls-Royce,
 Kestrel, un moteur-fusée de SpaceX,
 Kestrel, un lance-roquettes taiwanais.